The Reason steht für:
 The Reason (Album), Album der amerikanischen Grunge-Band Hoobastank
 The Reason (Lied), Lied des gleichnamigen Albums